НБА Ол-стар викенд 2021. је одржан 7. марта 2021. године у Атланти, главном граду америчке државе Џорџије. Сви садржаји су се одиграли у Стејт Фарм арени, на домаћем терену Атланта хокса. Атланта је раније домаћин НБА Ол-стар манифестације била у још два наврата — 1978. и 2003. године.

НБА утакмица звезда у успону

НБА такмичење у вештинама

НБА такмичење у закуцавањима 
Овогодишње такмичење у закуцавањима је одржано у полувремену Ол-стар утакмице. Сва тројица такмичара су по први пут учествовала на њему.

Жири су чинила петорица некадашњих победника овог такмичења: Доминик Вилкинс (1985, 1990), Ди Браун (1991), Џејсон Ричардсон (2002, 2003), Џош Смит (2005) и Спад Веб (1986).

Такмичење се састојало из две рунде. У првој је сваки од учесника изводио по два закуцавања, а сваки члан жирија је свако од њих вредновао оценама у распону од 6 до 10. Оцене су се сабирале, тако да је учесник могао да освоји 30-50 поена по закуцавању, односно 60-100 збирно за оба. Двојица учесника са најбољим збирним резултатом пласирала су се у финалну рунду. 

У финалној рунди сваки учесник је изводио по једно закуцавање. Жири је бирао победника тако што се сваки од петорице чланова опредељивао за једног учесника.

НБА такмичење у брзом шутирању тројки 
На овом Ол-стар викенду по први пут се десило да су исте године сви играчи који су се надметали у брзом шутирању тројки били и учесници Ол-стар утакмице. Стефен Кари је једини овогодишњи учесник који је раније освајао тројкашко такмичење, а ово му је било седмо учешће на њему. Првобитно се на списку учесника налазио и Девин Букер, још један бивши победник овог такмичења, али он није могао да наступи због повреде, те га је заменио Мајк Конли Млађи. Међу учесницима ове године су се нашла и два некадашња победника такмичења у закуцавањима, Зек Лавин и Донован Мичел, иако се никада раније није десило да исти играч освоји оба надметања.

Пропозиције такмичења су остале исте као и прошле године.

НБА Ол-стар меч 

НБА Ол-стар драфт је одржан 4. марта 2021. године.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА ол-стар викенд
Сезона 2020/21. у америчкој кошарци